Beefeaters eller beefeater (på dansk oksekødæder eller oksekødspiser) har flere betydninger:
 Beefeaters (vogter) - traditionelle vogtere af Tower of London i Storbritannien.
 Beefeater Gin
 Beefeaters (band) - var en dansk blues- og rockgruppe, der blev dannet i 1964 i København. 
 Beefeaters (album) - fra 1967.
 Beefeater (amerikansk band) - fra 1984-1986.
 Oksehakkere, Buphagidae, Buphagus - afrikansk fugleslægt.